Alex Baumann (1964) – nuotatore canadese
 Alex Baumann (1985) – bobbista svizzero